Mihály István (17. század) katolikus pap, 1624-től a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke
 Mihály István (1892–1945) magyar író, kabaré-, dalszöveg- és forgatókönyvíró
 Mihály István (1963) újságíró, szerkesztő